Die Abkürzung VRV steht für:

 Vegesacker Ruderverein, ein Ruderverein in Bremen-Vegesack
 Vereinsregisterverordnung
 in der Schweiz: die Verkehrsregelnverordnung
 in Österreich: die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung
 Variabler Kältemittel-Volumenstrom oder auch VRF (variable refrigerant flow), Bauweise einer Klimaanlage
 das Vor-Rück-Verhältnis einer Antenne
 Vorderer Rand der Verteidigung, bei der Bundeswehr eine Bezeichnung für die Front
 Verwaltungsrichter-Vereinigung (Österreich)
 VRV, ein Video-on-Demand-Dienst vom US-amerikanischen Unternehmen Crunchyroll

VRV